M20 () — бронированная машина общего назначения США периода Второй мировой войны, в русскоязычной литературе традиционно классифицируется как командно-штабная машина.

Разработка 
Машина была создана в декабре 1942 — феврале 1943 годов на базе бронеавтомобиля M8 и предназначалась для роли командирской машины и подвозчика боеприпасов.

История 
С 1943 года и до самого конца войны M20 активно использовалась Армией США, преимущественно на европейском театре военных действий. Помимо тех ролей, для которых они создавались, M20 применялись также в роли разведывательных машин, грузовых бронетранспортёров и санитарных машин. 205 машин были также по программе ленд-лиза переданы Франции на завершающем этапе войны и применялись ими в боях. В послевоенный период M20 использовалась войсками США в Корейской войне, но была снята с вооружения после её окончания.

В послевоенный период M20, как правило, вместе с базовым M8, активно поставлялись союзникам США по НАТО, а также на экспорт в третьи страны. Машины этого типа состояли на вооружении нескольких десятков стран и применялись в ряде вооружённых конфликтов, в частности, в значительных количествах они использовались французскими войсками в Индокитайской войне. Постепенно устаревшие M20 были сняты с вооружения почти во всех использовавших их странах, однако незначительное количество этих машин всё ещё, по состоянию на 2010 год, продолжает состоять на вооружении.

Серийное производство 
Серийное производство M20 началось в июле 1943 года и продолжалось по июнь 1945 года, всего за этот период была выпущена 3791 машина этого типа.

На вооружении 

  — 2 машины, по состоянию на 2010 год
  — 4 машины, по состоянию на 2010 год
  — 3 машины, по состоянию на 2010 год

Сняты с вооружения
  — 3586 машин, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения
  — некоторое количество M8/M20, сняты с вооружения

Примечания

Сноски

Источники

Литература 

 
 .
 

Бронетехника США
Командно-штабные машины
Бронетехника Второй мировой войны
Бронетехника Индокитайской войны
Бронетехника Корейской войны
Военная продукция Ford